Статистика за Хамбургер през сезон 2007/2008:

Първа Бундеслига 
 1 кръг, 11 август 2007: Хановер 96 0:1 Хамбургер
0:1 – 23 мин. Бенджамин
 2 кръг, 19 август 2007: Хамбургер 1:0 Байер Леверкузен
1:0 – 64 мин. ван дер Ваарт (д.)
 3 кръг, 28 август 2007: Бохум 2:1 Хамбургер
1:0 – 45 мин. Шестак, 2:0 - 83 мин. Имхоф, 2:1 - 86 мин. ван дер Ваарт (д.)
 4 кръг, 2 септември 2007: Хамбургер 1:1 Байерн Мюнхен
0:1 – 70 мин. Клозе, 1:1 - 87 мин. Зидан
 5 кръг, 15 септември 2007: Айнтрахт Франкфурт 2:1 Хамбургер
1:0 – 8 мин. Майер, 1:1 - 82 мин. ван дер Ваарт (д.), 2:1 - 87 мин. Майер
 6 кръг, 22 септември 2007: Хамбургер 1:0 Нюрнберг
1:0 – 53 мин. ван дер Ваарт
 7 кръг, 25 септември 2007: Борусия Дортмунд 0:3 Хамбургер
0:1 – 7 мин. Гереро, 0:2 - 42 мин. ван дер Ваарт, 0:3 - 64 мин. Олич
 8 кръг, 29 септември 2007: Хамбургер 2:2 Волфсбург
1:0 – 17 мин. Райнхарт, 1:1 - 57 мин. Графич (д.), 2:1 - 70 мин. ван дер Ваарт, 2:2 - 88 мин. Дежага
 9 кръг, 6 октомври 2007: Арминия Билефелд 0:1 Хамбургер
0:1 – 49 мин. ван дер Ваарт
 10 кръг, 20 октомври 2007: Хамбургер 4:1 Щутгарт
1:0 – 7 мин. Олич, 2:0 - 22 мин. Олич, 3:0 - 35 мин. Олич, 4:0 - 59 мин. Матейсен, 4:1 - 73 мин. Таски
 11 кръг, 28 октомври 2007: Дуисбург 0:1 Хамбургер
0:1 – 37 мин. Компани
 12 кръг, 3 ноември 2007: Хамбургер 2:1 Херта
1:0 – 4 мин. Гереро, 1:1 - 59 мин. Еберт, 2:1 - 80 мин. Райнхарт
 13 кръг, 10 ноември 2007: Шалке 04 1:1 Хамбургер
1:0 – 12 мин. Кръстаич, 1:1 - 35 мин. Олич
 14 кръг, 25 ноември 2007: Хамбургер 2:0 Ханза Рощок
1:0 – 19 мин. ван дер Ваарт, 2:0 - 61 мин. Олич
 15 кръг, 1 декември 2007: Вердер Бремен 2:1 Хамбургер
1:0 – 15 мин. Саного, 1:1 - 61 мин. ван дер Ваарт, 2:1 - 64 мин. Пасанен
 16 кръг, 8 декември 2007: Хамбургер 0:0 Енерги Котбус

 17 кръг, 15 декември 2007: Карлсруе 1:1 Хамбургер
1:0 – 46 мин. Тим, 1:1 - 90 мин. Олич
 18 кръг, 2 февруари 2008: Хамбургер 1:1 Хановер 96
0:1 – 40 мин. Хусти (д.), 1:1 - 71 мин. Олич
 19 кръг, 9 февруари 2008: Байер Леверкузен 1:1 Хамбургер
0:1 – 28 мин. ван дер Ваарт, 1:1 - 60 мин. М. Фридрих
 20 кръг, 17 февруари 2008: Хамбургер 3:0 Бохум
1:0 – 40 мин. Олич, 2:0 - 64 мин. Яролим, 3:0 - 71 мин. Яролим
 21 кръг, 24 февруари 2008: Байерн Мюнхен 1:1 Хамбургер
0:1 – 60 мин. Олич, 1:1 - 66 мин. Зе Роберто
 22 кръг, 2 март 2008: Хамбургер 4:1 Айнтрахт Франкфурт
1:0 – 5 мин. Гереро, 2:0 - 57 мин. де Йонг, 2:1 - 70 мин. Киргиакис, 3:1 - 79 мин. Гереро, 4:1 - 83 мин. Зидан
 23 кръг, 9 март 2008: Нюрнберг 0:0 Хамбургер

 24 кръг, 15 март 2008: Хамбургер 1:0 Борусия Дортмунд
1:0 – 63 мин. Гереро
 25 кръг, 22 март 2008: Волфсбург 1:1 Хамбургер
0:1 – 14 мин. Райнхарт, 1:1 - 52 мин. Любоя
 26 кръг, 29 март 2008: Хамбургер 1:1 Арминия Билефелд
0:1 – 72 мин. Болман, 1:1 - 82 мин. Гереро
 27 кръг, 5 април 2008: Щутгарт 1:0 Хамбургер
1:0 – 20 мин. Хилберт
 28 кръг, 12 април 2008: Хамбургер 0:1 Дуисбург
0:1 – 54 мин. Гърлич
 29 кръг, 15 април 2008: Херта 0:0 Хамбургер

 30 кръг, 26 април 2008: Хамбургер 0:1 Шалке 04
0:1 – 2 мин. Курани
 31 кръг, 3 май 2008: Ханза Рощок 1:3 Хамбургер
0:1 – 18 мин. Олич, 0:2 - 27 мин. ван дер Ваарт, 0:3 - 51. мин Олич, 1:3 - 76 мин. Матейсен (а.)
 32 кръг, 7 май 2008: Хамбургер 0:1 Вердер Бремен
0:1 – 50 мин. Алмейда
 33 кръг, 10 май 2008: Енерги Котбус 2:0 Хамбургер
1:0 – 29 мин. Ривич, 2:0 - 84 мин. Сьоренсен
 34 кръг, 17 май 2008: Хамбургер 7:0 Карлсруе
1:0 – 23 мин. ван дер Ваарт, 2:0 - 34 мин. Гереро, 3:0 - 43 мин. Гереро, 4:0 - 49 мин. Гереро, 5:0 - 57 мин. Троховски, 6:0 - 78 мин. Олич, 7:0 - 89 мин. Олич

Класиране 

М – мачове, П – победи, Р – равенства, З – загуби, ВГ – вкарани голове, ДГ – допуснати голове, ГР – голова разлика

Купа на Германия 
 Първи кръг, 5 август 2007: Холщайн Кил 0:5 Хамбургер
0:1 – 26 мин. ван дер Ваарт, 0:2 - 54 мин. Зидан, 0:3 - 73 мин. де Йонг, 0:4 - 88 мин. Чупо-Мотинг, 0:5 - 90 мин. Кастелен
 Втори кръг, 31 октомври 2007: Хамбургер 3:1 Фрайбург
 0:1 – 12 мин. Матмур, 1:1 - 17 мин. Троховски, 2:1 - 52 мин. Олич, 3:1 - 90 мин. ван дер Ваарт (д.)
 Осминафинал, 30 януари 2008: Рот-Вайс Есен 0:3 Хамбургер
 0:1 – 6 мин. ван дер Ваарт, 0:2 - 52 мин. Троховски, 0:3 - 55 мин. Олич
 Четвъртфинал, 27 февруари 2008: Волфсбург 2:1 Хамбургер
 1:0 – 17 мин. Графите (д.), 1:1 - 70 мин. ван дер Ваарт, 2:1 - 109 мин. Марселиньо

Евротурнири

УЕФА Интертото

Трети кръг 
 Първа среща 21 юли 2007: Дачия Кишинев 1:1 Хамбургер
1:0 – 7 мин. Бойченчо, 1:1 - 70 мин. ван дер Ваарт (д.)
 Втора среща 29 юли 2007: Хамбургер 4:0 Дачия Кишинев
1:0 – 50 мин. Компани, 2:0 - 71 мин. ван дер Ваарт, 3:0 - 76 мин. Бенджамин, 4:0 - 89 мин. Яролим

Купа на УЕФА

Втори предварителен кръг 
 Първа среща 16 август 2007: Хонвед Будапеща 0:0 Хамбургер
 Втора среща 30 август 2007: Хамбургер 4:0 Хонвед Будапеща
1:0 – 10 мин. Гереро, 2:0 - 39 мин. Гереро, 3:0 - 50 мин. Смилянич (а.), 4:0 - 90 мин. Чупо-Мотинг

Първи кръг 
 Първа среща 18 септември 2007: Литекс 0:1 Хамбургер
0:1 – 75 мин. Кастелен
 Втора среща 4 октомври 2007: Хамбургер 3:1 Литекс
0:1 – 38 мин. Попов, 1:1 - 40 мин. Гереро, 2:1 - 52 мин. Гереро, 3:1 - 72 мин. ван дер Ваарт

Групова фаза – Група D 

 25 октомври 2007: СК Бран 0:1 Хамбургер
 0:1 – 62 мин. Компани
 8 ноември 2007: Хамбургер почива

 29 ноември 2007: Хамбургер 3:0 Рен
 1:0 – 30 мин. ван дер Ваарт, 2:0 - 83 мин. Чупо-Мотинг, 3:0 - 90 мин. Зидан (д.)
 5 декември 2007: Динамо Загреб 0:2 Хамбургер
0:1 – 87 мин. де Йонг, 0:2 - 93 мин. Троховски (д.)
 20 декември 2007: Хамбургер 1:1 ФК Базел
0:1 – 58 мин. Ергич, 1:1 - 73 мин. Олич

М – мачове, П – победи, Р – равенства, З – загуби, ВГ – вкарани голове, ДГ – допуснати голове, ГР – голова разлика

Шестнайсетинафинал 
 Първа среща 14 февруари 2008: ФК Цюрих 1:3 Хамбургер
0:1 – 49 мин. Яролим, 0:2 - 67 мин. Олич, 0:3 - 77 мин. Троховски, 1:3 - 87 мин. Роша
 Втора среща 21 февруари 2008: Хамбургер 0:0 ФК Цюрих

Осминафинал 
 Първа среща 6 март 2008: Байер Леверкузен 1:0 Хамбургер
1:0 – 77 мин. Гекас
 Втора среща 13 март 2008: Хамбургер 3:2 Байер Леверкузен
0:1 – 18 мин. Барбарес, 1:1 - 53 мин. Троховски, 1:2 - 55 мин. Гекас, 2:2 - 64 мин. Гереро, 3:2 - 80 мин. ван дер Ваарт

Приятелски мачове 
 7 юли 2007: Сборен отбор на Нивеа 2:7 Хамбургер
 0:1 – 19 мин. Сам, 0:2 - 32 мин. бен Хатира, 0:3 - 37 мин. Сака, 1:3 - 42 мин. Кеслер, 1:4 - 48 мин. Саного, 1:5 - 54 мин. Саного, 1:6 - 68 мин. Райнхарт, 2:6 - 75 мин. Кеслер, 2:7 - 90 мин. Саного (д.)
 11 юли 2007: Дискоболия Гроклин 0:1 Хамбургер
 0:1 – 85 мин. Саного
 14 юли 2007: Сборен отбор на Ленгенфелд 2:5 Хамбургер
 0:1 – 10 мин. Вики, 0:2 - 17 мин. Куцукович, 0:3 - 58 мин. Хенингс, 0:4 - 62 мин. Филингер, 1:4 - 65 мин. Пол, 2:4 - 72 мин. Грабер, 2:5 - 79 мин. Зидан
 15 юли 2007: Бешикташ 1:1 Хамбургер
 0:1 – 42 мин. Саного, 1:1 - 49 мин. Тело
 24 юли 2007, блицтурнир: Хамбургер 8:0 ТуС Фелде
 1:0 – 6 мин. Зидан, 2:0 - 8 мин. Зидан, 3:0 - 17 мин. Чупо-Мотинг, 4:0 - 23 мин. Чупо-Мотинг, 5:0 - 29 мин. Зидан, 6:0 - 36 мин. Чупо-Мотинг, 7:0 - 39 мин. Зидан, 8:0 - 41 мин. Чупо-Мотинг
 24 юли 2007, блицтурнир: Хамбургер 2:0 Холщайн Кил
 1:0 – 19 мин. Куцукович, 2:0 - 25 мин. Куцукович
 1 август 2007: Хамбургер 1:0 Ювентус
 1:0 – 85 мин. Чупо-Мотинг
 10 януари 2008: Хамбургер 2:1 Васко да Гама
 1:0 – 28 мин. Яролим, 1:1 - 33 мин. Матейсен (а.), 2:1 - 68 мин. де Йонг
 12 януари 2008: Хамбургер 4:0 Китай
 1:0 – 44 мин. ван дер Ваарт, 2:0 - 53 мин. ван дер Ваарт, 3:0 - 58 мин. Кастелен, 4:0 - 75 мин. Гереро
 18 януари 2008: Алемания Аахен 1:2 Хамбургер
 0:1 – 8 мин. Олич, 1:1 - 38 мин. Колев, 1:2 - 42 мин. ван дер Ваарт
 23 януари 2008: Хамбургер 2:0 ФК Митюлан
 1:0 – 3 мин. Троховски, 2:0 - 37 мин. Компани
 26 януари 2008: Хамбургер 11:0 СК Егенбютел
 1:0 – 16 мин. ван дер Ваарт, 2:0 - 20 мин. Яролим, 3:0 - 33 мин. ван дер Ваарт, 4:0 - 36 мин. Филингер, 5:0 - 39 мин. Бречко, 6:0 - 68 мин. ван дер Ваарт, 7:0 - 70 мин. Олич, 8:0 - 76 мин. Бен-Хатира, 9:0 - 84 мин. Филингер, 10:0 - 88 мин. ван дер Ваарт, 11:0 - 88 мин. Бен-Хатира

Играчи

Мачове

Голове 

Хамбургер ШФ
Футболни отбори през сезон 2007/08